Cette liste des conférences plénières des congrès européens de mathématiques donne les orateurs des conférences plénières ainsi que l'intitulé de leurs exposés lors des congrès européens de mathématiques qui ont lieu tous les quatre ans depuis 1992.

1992 Paris 

 Vladimir Arnold Vasiliev's theory of discriminants and knots.
 László Babai Transparent proofs.
 Corrado de Concini Representations of quantum groups at roots of 1.
 Simon Donaldson Gauge theory and four-manifold topology.
 Björn Engquist Numerical approximations of hyperbolic conservation laws.
 Pierre-Louis Lions On some recent methods in nonlinear partial differential equations.
  Geometry and spectral theory.
 David Mumford Computer vision from a mathematical perspective.
 Alain-Sol Sznitman Brownian motion and obstacles.
 Michèle Vergne Cohomologie equivariante et formules de caracteres.

1996 Budapest 

 Noga Alon Randomness and pseudo-randomness on discrete mathematics.
 Gérard Ben Arous Large deviation as a common probabilistic tool for some problem of analysis, geometry and physics.
  Reflection groups quantum cohomologies and Painleve’s equations.
 János Kollár Low degree polynomial equations: arithmetic, geometry and topology.
 Jacques Laskar The stability of the Solar System.
 Dusa McDuff Recent progress in symplectic topology.
 Alexander Merkurjev K-theory and algebraic groups.
 Vitali Milman Surprising geometric phenomena of high-dimensional convexity theory.
 Stefan Müller Microstructures, geometry and the calculus of variations.
 Jean-Pierre Serre Correspondences and dictionaries in geometry and number theory.

2000 Barcelone 

 , The Mathematics of M-Theory
 Hans Föllmer, Probabilistic aspects of financial risks.
 Hendrik W. Lenstra, Flags and lattice basic reduction.
 Yuri Manin, Moduli, motives, mirrors.
 Yves Meyer, The role of oscillations in non-linear problems.
 , New families of solutions in N-body problems.
 Marie-France Vignéras, Local Langlands correspondance for GL(n,Q_p) modulo l ≠ p.
 Oleg Viro, Dequantization of real algebraic geometry on logarithmic paper.
 Andrew Wiles, Galois representations and automorphic forms.

2004 Stockholm 

 François Golse Hydrodynamic Limits
  Mathematical aspects of mean field spin glass theory.
 Johan Håstad Efficient computational proofs and inapproximability.
 Andreï Okounkov Random surfaces and algebraic curves.
 Oded Schramm Conformally invariant random processes.
 Zoltán Szabó Holomorphic discs and low dimensional topology.
 Claire Voisin Recent progresses in Kaehler and Complex Algebraic Geometry.

2008 Amsterdam 

 Luigi Ambrosio Optimal transportation and Evolution Problems in Spaces of Probability Measures
 Christine Bernardi From A Posteriori Analysis to Automatic Modelling
 Jean Bourgain New developments in Arithmetic Combinatorics
 Jean-François Le Gall The continuous limit of large random planar maps
 François Loeser The Geometry behind non-archimedean integrals
 László Lovász Very large graphs
 Matilde Marcolli Renormalization, Galois Symmetries and Motives
 Felix Otto Pattern formation and partial differential equations
 Nicolai Reshetikhin Topological Quantum Field Theory- 20 years later
 Richard Taylor The Sato-Tate conjecture.

2012 Cracovie 

  : Some mathematical aspects of water waves
 Camillo De Lellis : Dissipative solutions of the Euler equations
  : Persistent homology and applications
 Mikhaïl Gromov : In search for a structure
 Christopher Hacon : Classification of Algebraic Varieties
 David Kazhdan : Classification of affine Kac-Moody-Groups over local and global fields
 Tomasz Łuczak : Treshold Behaviour of Random Discrete Structures
 Sylvia Serfaty : Renormalized Energy, Abrikosov lattice and log gases
 Saharon Shelah : Classifying classes of structures in model theory
 Michel Talagrand : Geometry of Stochastic Processes.

2016 Berlin 

 Karine Chemla : How has one, and how could one, approach the diversity of mathematical cultures?
 : Flexible polyhedra and their volumes
 Gil Kalai: Combinatorics of boolean functions and more
 Antti Kupiainen: Quantum fields and probability
 Clément Mouhot: DeGiorgi-Nash-Moser and Hörmander theories: new interplays
 : Existence of knotted vortex structures in stationary solutions of the Euler equations
 Leonid Polterovich: Symplectic rigidity and quantum mechanics
 Peter Scholze: Perfectoid spaces and their applications
 Karen Vogtmann: The topology and geometry of automorphism groups of free groups
 Barbara Wohlmuth: Complexity reduction techniques for the numerical solution of PDEs.

2020/21 Portoroz
 : Statistical Learning: Causal-oriented and Robust
 : Stable solutions to semilinear elliptic equations are smooth up to dimension 9
János Pach : Escaping the curse of dimensionality in combinatorics
Franc Forstnerič : Minimal surfaces from a complex analytic viewpoint
Alice Guionnet (Bernoulli Lecture) : Bernoulli Random Matrices
Gitta Kutyniok : The Mathematics of Deep Learning
 Monika Ludwig: Geometric Valuation Theory
Alfio Quarteroni : The Beat of Math
Karl-Theodor Sturm : Metric measure spaces and synthetic Ricci bounds
 : Torsion in algebraic groups and problems which arise

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des conférenciers des congrès européens de mathématiques
 Liste des conférences plénières des congrès internationaux des mathématiciens

Liste en rapport avec les mathématiques
Liste de scientifiques